Wyżnia – polana w Gorcach
 Wyżnia – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Wyżnia – szczyt w Gorcach